Charles Murray kan syfta på bland andra:

* Charles Murray, 1:e earl av Dunmore (1661–1710), brittisk peer
 Charles Augustus Murray (1806–1895), brittisk författare och diplomat
 Charles Murray, 7:e earl av Dunmore (1841–1907), brittisk peer och konservativ politiker
 Charles Murray (statsvetare) (född 1943), amerikansk statsvetare
 Charles Murray (skådespelare) (1872-1941) – en amerikansk skådespelare i stumfilm